Мейер, Луи:
 Мейер, Луи-Георг-Фредерик (1809—1867) — пастор, президент парижской протестантской консистории, известный проповедник, противник отделения церкви от государства и протестантской унии.
 Мейер, Луи (1809—1866) — голландский художник.